Təzəkənd – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 Təzəkənd – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Təzəkənd – centro abitato del distretto di Beyləqan, in Azerbaigian
 Təzəkənd – centro abitato del distretto di Biləsuvar, in Azerbaigian
 Təzəkənd – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Təzəkənd – centro abitato del distretto di Daşkəsən, in Azerbaigian
 Təzəkənd – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian
 Təzəkənd – centro abitato del distretto di Kəngərli, in Azerbaigian
 Təzəkənd – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian
 Təzəkənd – centro abitato del distretto di Lənkəran, in Azerbaigian
 Təzəkənd – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian
 Təzəkənd – centro abitato del distretto di Şabran, in Azerbaigian
 Təzəkənd – centro abitato del distretto di Salyan, in Azerbaigian
 Təzəkənd – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian
 Təzəkənd – centro abitato del distretto di Şərur, in Azerbaigian
 Təzəkənd – centro abitato del distretto di Şərur, in Azerbaigian
 Təzəkənd – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian
 Təzəkənd – centro abitato del distretto di Xızı, in Azerbaigian
 Təzəkənd – centro abitato del distretto di Yardımli, in Azerbaigian
 Təzəkənd – centro abitato del distretto di Zərdab, in Azerbaigian